Misano kan syfta på

 Misano World Circuit – en racingbanan i kommunen Misano Adriatico

Geografi

Italien 

 Misano Adriatico – en italiensk kommun i Emilia-Romagna, Provincia di Rimini, 

Robotskapade Italienförgreningar